het blad van een laurier
 't Laurierblad, een voormalig restaurant in de Belgische gemeente Berlare

Zie ook 
 Laurier (doorverwijspagina)